Ghemme (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
 Ghemme (wijn), een Italiaanse rode wijn uit het noorden van Piëmont